Дми́трий Васи́льевич Сави́нский (, Николо-Корма, Ярославская губерния, Российская империя — 20 октября 1966 года, Москва, СССР) — российский и советский учёный-экономист и статистик, доктор экономических наук (1947), профессор (1941). Заслуженный деятель науки РСФСР (1959). Создатель научной школы промышленной статистики.

Биография 
Родился  в селе Николо-Корма (ныне Рыбинский район, Ярославская область, Россия) в большой семье священника Василия Семеновича Савинского и его жены Елизаветы Васильевны. В 1896 году на «отлично» закончил Николо-Кормское начальное народное училище, поступил в Ярославское духовное училище, затем в духовную семинарию. В 1912 году окончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, с октября этого же года работал в статистическом отделе Ярославской губернской земской управы, в 1916 году получил профилированное статистическое образование в Демидовском юридическом лицее в Ярославле.

В ноябре 1917 года становится заведующим статистическим отделом Омской городской управы, был ответственным за проведение Всероссийской переписи населения в Омске; с декабря 1919 по 1921 год работал заместителем заведующего и заведующим Омским губернским статистическим бюро. Развивал губернские, уездные, волостные органы статистики (подготовил «Итоги демографической переписи 1920 г. по Омской губернии» в 2 выпусках). В конце 1921 года работал в статистическом отделе полномочного представительства при Американской администрации помощи голодающим, с января 1922 года заместитель начальника Экономико-статистического управления, затем работал в Центральном отделе статистики ВСНХ СССР и Народном комиссариате тяжёлой промышленности. В 1943—1946 годах работал в отделе статистики промышленности ЦСУ СССР.

В 1945 году работал в Польской Народной Республике, помогая наладить работу органов государственной статистики, за что был награждён орденом Возрождения Польши.

Преподавал на статистическом отделении факультета советского права МГУ (1925—1926), в Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева (1930-33) и Промышленной академии (1937), Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте (1937-38), Московском инженерно-экономическом институте (1938-41). В 1946 году основал кафедру промышленной статистики Московского экономико-статистического института, и стал заведующим кафедры. Основатель и первый заведующий кафедрой статистики экономического факультета МГУ (1948—1966, по другим данным 1949—1964). Автор первого отечественного учебника для вузов по промышленной статистике (1939).

Научная деятельность 
Некоторые работы:
 Краткий курс статистики. Омск, 1921;
 Основы теории статистики. М., 1932—1933. Вып. 1-2;
 Рабочий материал по общей и промышленной статистике. М., 1939;
 Учёт и отчетность в промышленном предприятии. М., 1944;
 Курс промышленной статистики. 5-е изд. М., 1960.

Примечания

Литература 
 Гусева Е. П. История жизни выдающегося статистика Д. В. Савинского // Вопросы статистики. 2002. № 8;
 Агеенко А. А., Полякова Г. А. О первых годах становления советской государственной статистики Сибири. Омское губернское статистическое бюро: документы, факты, события // Научные записки Новосибирского государственного университета экономики и управления. 2010. № 2.
 Савинский Дмитрий Васильевич // Энциклопедия статистических терминов. Том 8. Выдающиеся отечественные и зарубежные ученые в области статистики. — Федеральная служба государственной статистики, 2013.

Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Российского химико-технологического университета